Die 91. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  91. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  91. Infanterie-Division Galiläa (Israel)
  91. Division (Japanisches Kaiserreich)
  91st Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  91. Division (Commonwealth der Philippinen), verteidigte Manila während des Pazifikkrieges

Verbände Luftstreitkräfte 
  91st Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern